Möklinta kan syfta på:

 Möklinta socken – en socken i Västmanland
 Möklinta landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1970
 Möklinta församling – en församling i Västerås stift
 Möklinta kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Möklinta församling
 Möklinta – en tätort i Sala kommun och kyrkbyn i Möklinta socken
 Möklinta distrikt – ett distrikt i Sala kommun och Västmanlands län